Der Begriff Estnisch bzw. estnisch bezieht sich auf:
 den baltischen Staat Estland
 das Volk der Esten
 die estnische Sprache aus der Gruppe der finno-ugrischen Sprachen
 die estnische Küche
 eine Technik bei der Sportart Frauentragen

Siehe auch: